

События 
 Лето — В Константинополь съехались многие епископы и стали обсуждать Писание. Солдаты ворвались в храм и заставили епископов разойтись, несмотря на императрицу Ирину.
 14 сентября — правителем Аббасидского халифата становится Гарун Аль-Рашид.
 786—809 — Халиф Харун ар-Рашид. Визирь Джафар Бармекид.
 786—807 — Князь Картли и Кахети Джуаншер (последний из династии Хосроидов).

Родились 
 Аль-Мамун, багдадский халиф

Скончались 
 6 января — мученическая кончина Або Тбилисского, небесного покровителя Тбилиси.

См. также